Il singolare del torneo di tennis Tallahassee Tennis Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ramón Delgado che ha battuto in finale Justin Gimelstob 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Cecil Mamiit (primo turno)
 Justin Gimelstob (finale)
 Jeff Salzenstein (secondo turno)
 Alejandro Hernández (primo turno)

 Glenn Weiner (quarti di finale)
 Cédric Kauffmann (quarti di finale)
 Robert Kendrick (secondo turno)
 Michael Joyce (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tallahassee Tennis Challenger 2001